El término Centenario de México puede referirse a:

 Centenario de la Independencia Mexicana (1810-1910).
 Centenario de la Revolución Mexicana (1910-2010).